Parco della Resistenza – parco pubblico di Bossolasco, provincia di Cuneo
 Parco della Resistenza – parco pubblico di Forlì
 Parco della Resistenza – parco pubblico di Milano
 Parco della Resistenza – parco pubblico di San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna
 Parco della Resistenza – parco pubblico di Santa Sofia, provincia di Forlì-Cesena
 Parco della Resistenza del Monte Santa Giulia – parco di Monchio, provincia di Modena